Саудовская Про-лига 2018/2019 — 43-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Он начался 10 августа 2018 года и закончится в мае 2019 года.

По итогам предыдущего сезона лигу никто не покинули. Лига была расширена до 16 клубов, и её пополнили «Аль-Вахда» и «Аль-Хазм», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первом дивизионе.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Саудовской Аравии на сайте slstat.com
 Чемпионат Саудовской Аравии на сайте soccerway.com

2018/2019
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2018 году
2019 год в Саудовской Аравии